Первая Лига ХТ 2019/2020 — 29-й розыгрыш турнира. Сезон начался 19 июля 2019 года и закончился в июле 2020 году с перерывом, связанным с пандемией коронавируса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Первой ХНЛ

2019/2020
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2019 году
Спорт в Хорватии в 2020 году
Хорватия 1